Ду́шан Пе́ткович ():

* Петкович, Душан (1903—1979) — югославский футболист.
 Петкович, Душан (род. 1974) — сербский футболист.